Kheykhe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nakchu (häradshuvudort i Kina), Tibet, 
 Dahei He, vattendrag, Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar